

Mensen 
 George Abbot (bisschop) (1562-1633), Engels predikant
 George Abbot (auteur) (1603-1648), Engels schrijver

Andere 
 George Abbot School, school in Burpham, Engeland